Riedweg ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Riedweg (* 1957), Schweizer Altphilologe (Gräzist)
 Franz Riedweg (1907–2005), Schweizer Arzt, SS-Obersturmbannführer

Riedweg bezeichnet auch:

 den Riedweg (OWK), einen Wanderweg des Odenwaldklubs durch das Hessische Ried